Глобиш — имя собственное.

 Глобиш, Кшиштоф (род. 1957) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Глобиш — плановый язык, созданный Мадукаром Гоугейтом в качестве попытки упростить английский язык.
 Глобиш — версия английского языка, разработанная на основе стандартной английской грамматики и лексикона в 1500 английских слов.